Starsky i Hutch – amerykański serial telewizyjny z lat 1975–1979
 Starsky i Hutch – amerykański film z 2004
 Starsky i Hutch – gra komputerowa z 2003